Fila (escacs), cadascuna de les línies horitzontals de caselles en un escaquer
 Biografies:
 Fila d'Elimiotis, reina de Macedònia.
 Fila III de Macedònia, reina de Macedònia.
 Fila (filla d'Antípater) Fila (filla de Poliorcetes)''', filla de Demetri Poliorcetes